A germániumnak (Ge) öt izotópja fordul elő a természetben: 70Ge, 72Ge, 73Ge, 74Ge, és 76Ge. Ezek közül a 76Ge nagyon gyengén radioaktív, 1,78 év felezési idővel (ez a világegyetem korának 130 milliárdszorosa) kettős béta-bomlást szenved

A leggyakoribb a stabil 74Ge izotóp, természetes előfordulása körülbelül 36%, a legritkább a 76Ge, mely mintegy 7%-ban fordul elő. A 72Ge és 76Ge izotópok alfa-részecskékkel történő bombázásakor stabil 75As és 77Se izotópok jönnek létre, és a folyamat során nagy energiájú elektronok keletkeznek.

Legalább 27 radioizotópját állították elő, ezek tömegszáma 58 és 89 közötti. A legstabilabb a 68Ge, mely 270,95 nap felezési idővel elektronbefogás révén az orvoslásban használt pozitronsugárzó 68Ga-má bomlik. Az ismert leginstabilabb germániumizotóp a 60Ge, felezési ideje 30 ms.

Míg a germánium legtöbb radioizotópja béta-bomló, a 61Ge és 64Ge bomlása pozitronkibocsátással késleltetett protonemisszió. A 84Ge-től a 87Ge-ig kevésbé jelentős bomlási módként megfigyelhető a β−-késleltetett neutronemisszió is.

Standard atomtömeg: 72,630(8) u

Táblázat

Megjegyzések
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 Angular momentum or 3rd order sub particles are omitted as spin(2)=0,45,45
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.
 A nuklidok tömegének forrása a IUPAP Commission on Symbols, Units, Nomenclature, Atomic Masses and Fundamental Constants (SUNAMCO)
 Az izotópok előfordulási gyakoriságának forrása a IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights

Jegyzetek

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Germanium